Каракудык (Каракудук) — название географических объектов в Казахстане:

 Каракудык — аул в Алгинском районе Актюбинской области.
 Каракудык — археологический объект в Жамбылском районе Алматинской области.